Burkes goudoogboszanger
 Grijskruingoudoogboszanger
 Harterts goudoogboszanger
 Omeigoudoogboszanger
 Ticehursts goudoogboszanger
 Zustergoudoogboszanger